Tenhumberg ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Tenhumberg (* 1956), deutscher Politiker
 Heinrich Tenhumberg (1915–1979), Bischof von Münster (1969–1979)

Siehe auch

 Humberg